El término "The Legend of Zelda Four Swords" puede referirse a:

 The Legend of Zelda: Four Swords, un complemento en el remake de The Legend of Zelda: A Link to the Past para GBA; o
 The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, una continuación del arriba escrito Four Swords lanzado para GC.